Dennes Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dennes Point (udde),

Australien 

 Dennes Point (ort), Tasmanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar